Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2005, classée en catégorie International Series, se dispute du 10 au .

Lleyton Hewitt remporte le simple messieurs. En finale, il bat Ivo Minář, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP, son  à Sydney.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mahesh Bhupathi et Todd Woodbridge. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double. À noter qu'il s'agit du dernier titre gagné par Todd Woodbridge.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2005
Tennis en Australie en 2005
Sydney
Tennis en janvier 2005